Майкл Кайл () — американский профессиональный боец смешанных единоборств, в настоящее время конкурируют в организации ACB в тяжелом весе. Профессиональный боец с 2001 года, известен своими выступлениями в таких организациях как UFC, WEC, Strikeforce, World Series of Fighting, Pancrase, King of the Cage. Бывший чемпион King of the Cage в полутяжелом весе.

Титулы и достижения 
 King of the Cage
 Чемпион KOTC в полутяжелом весе (Один раз)
 Xtreme MMA Australia
 Чемпион XMMA в полутяжелом весе (Один раз)

Карьера в смешанных единоборствах 

|-
|Поражение
|align=center|23—19—1 (2)
|Джордан Пауэлл
|Сабмишном (рычаг локтя)
|PureCombat — Warrior Spirit 2
|
|align=center|1
|align=center|1:03
|Оровилл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|23—18—1 (2)
|Виктор Пешта
|Сабмишном (удушение сзади)
|OKTAGON 13
|
|align=center|1
|align=center|1:59
|Прага, Чехия
|
|-
|Поражение
|align=center| 23—17—1 (2)
|Мухаммед ДеРиз
|Решением (единогласным)
|PFL 8
|
|align=center| 1
|align=center| 2:38
|Новый Орлеан, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 23—16—1 (2)
|Кайо Аленкар
|Решением (единогласным)
|PFL 7
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center| 23—15—1 (2)
|Даниэль Галлемор
|TKO (удары коленями)
|PFL: Fight Night
|
|align=center| 1
|align=center| 1:01
|Вашингтон, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 22—15—1 (2)
|Джош Коуплэнд
|Решением (единогласным)
|PFL: Everett
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Эверетт, США
|
|-
|Победа
|align=center| 22—14—1 (2)
|Дэн Чарльз
|TKO (удары)
|ACB 51
|
|align=center| 1
|align=center| 2:15
|Ирвайн, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 21—14—1 (2)
|Денис Гольцов
|Сабмишном	(удушение треугольником)
|ACB 32
|
|align=center| 1
|align=center| 1:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center| 21—13—1 (2)
|Клиффорд Старкс
|Решением (единогласным)
|WSOF 22
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 21—12—1 (2)
|Магомедбаг Агаев
|Сабмишном	(удушение гильотиной)
|Abu Dhabi Warriors 2
|
|align=center| 1
|align=center| 1:55
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center| 20—12—1 (2)
|Евгений Ерохин
|Нокаутом (удар)
|FEFoMP: Russia’s MMA Supercup
|
|align=center| 2
|align=center| 2:59
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center| 20—11—1 (2)
|Энтони Джонсон
|Нокаутом (удары)
|WSOF 8
|
|align=center| 1
|align=center| 2:03
|Холливуд (Флорида), США
|
|-
|Поражение
|align=center| 20—10—1 (2)
|Андрей Орловский
|Решением (единогласным)
|WSOF 5
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center| 20—9—1 (2)
|Трэвис Вульф
|Нокаутом (удары)
|CFA 11: Kyle vs. Wiuff 2
|
|align=center| 1
|align=center| 0:21
|Корал Гейбс, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 19—9—1 (2)
|Гегард Мусаси
|Сабмишном	(удушение сзади)
|Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine
|
|align=center| 1
|align=center| 4:09
|Оклахома-Сити, США
|
|-
|
|align=center| 19—8—1 (2)
|Рафаэл Кавалканти
|Нет решения (отменено Атлетической Комиссией)
|Strikeforce: Barnett vs. Cormier
|
|align=center| 1
|align=center| 0:33
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center| 19—8—1 (1)
|Маркус Рожериу де Лима
|Решением	(единогласным)
|Strikeforce: Barnett vs. Kharitonov
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Цинциннати, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 18—8—1 (1)
|Антониу Силва
|Техническим нокаутом	(удары)
|Strikeforce: Henderson vs. Babalu II
|
|align=center| 2
|align=center| 2:49
|Сент-Луис, США
|
|-
|Победа
|align=center| 18—7—1 (1)
|Стивен Оливер
|Техническим нокаутом	(удары)
|Xtreme MMA Australia 3
|
|align=center| 1
|align=center| N/A
|Сидней, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 17—7—1 (1)
|Рон Хамфри
|Сабмишном	(удушение сзади)
|Strikeforce Challengers: del Rosario vs. Mahe
|
|align=center| 2
|align=center| 3:28
|Эверетт, США
|
|-
|Победа
|align=center| 16—7—1 (1)
|Тони Лопес
|Решением (раздельным)
|KOTC: Honor
|
|align=center| 5
|align=center| 5:00
|Мескалеро, США
|<small> Завоевал титул чемпиона KOTC в полутяжелом весе.
|-
|Победа
|align=center| 15—7—1 (1)
|Джон Мерфи
|KO (удары руками и локтями)
|KOTC: Legacy
|
|align=center| 2
|align=center| 4:53
|Рино, США
|
|-
|
|align=center| 14—7—1 (1)
|Трэвис Вульф
|Без результата	(удар после гонга)
|KOTC: Vengeance
|
|align=center| 2
|align=center| 5:00
|Мескалеро, США
|
|-
|Победа
|align=center| 14—7—1
|Джереми Фрейтаг
|TKO (удары)
|Xtreme MMA Australia 1
|
|align=center| 3
|align=center| 4:51
|Сидней, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center| 13—7—1
|Фабрисио Вердум
|Сабмишном	(удушение гильотиной)
|Strikeforce: Carano vs. Cyborg
|
|align=center| 1
|align=center| 1:24
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center| 13—6—1
|Рафаэл Кавалканти
|KO (удары)
|Strikeforce: Lawler vs. Shields
|
|align=center| 2
|align=center| 4:05
|Сент-Луис, США
|
|-
|Победа
|align=center| 12—6—1
|Мичел Кларк
|Решением (единогласным)
|JG/TKT Promotions: Fighting 4 Kidz
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Санта-Моника, США
|
|-
|Победа
|align=center| 11—6—1
|Руди Мартин
|KO (удары)
||IFC: Caged Combat
|
|align=center| 1
|align=center| 0:41
|Нампа, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 10—6—1
|Уэйн Коул
|Сабмишном	(рычаг локтя)
|Strikeforce: Shamrock vs. Le
|
|align=center| 1
|align=center| 0:45
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 10—5—1
|Брайан Олсен
|Дисквалификацией (добивание после гонга)
|WEC 20
|
|align=center| 1
|align=center| 3:45
|Лемур, США
|
|-
|Ничья
|align=center| 10—4—1
|Кшиштоф Сошиньский
|Техническая ничья	
|Strikeforce: Shamrock vs. Gracie
|
|align=center| 1
|align=center| 2:02
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 10—4
|Девин Коул
|TKO (удары)
|WEC 18: Unfinished Business
|
|align=center| 2
|align=center| 2:56
|Лемур, США
|
|-
|Победа
|align=center| 10—3
|Цуёси Косака
|Техническим решением	(единогласным)
|Pancrase: Spiral 8
|
|align=center| 3
|align=center| 1:17
|Йокогама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center| 9—3
|Джеймс Ирвин
|KO (удар)
|UFC 51
|
|align=center| 1
|align=center| 1:55
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 8—3
|Джастин Эйлерс
|KO (удар)
|UFC 49
|
|align=center| 1
|align=center| 1:14
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 8—2
|Вес Симс
|KO (удар)
|UFC 47
|
|align=center| 1
|align=center| 4:59
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 7—2
|Джуд Харджетт
|KO (удары)
|WEC 9
|
|align=center| 1
|align=center| 4:09
|Лемур, США
|
|-
|Победа
|align=center| 6—2
|Дэн Чейз
|Техническим нокаутом	(травма)
|King of the Rockies
|
|align=center| 1
|align=center| 0:12
|Форт-Коллинс, США
|
|-
|Победа
|align=center| 5—2
|Джейсон Рид
|Сабмишном	(удары)
|IFC: Battleground Boise
|
|align=center| 1
|align=center| 1:52
|Бойсе, США
|
|-
|Победа
|align=center| 4—2
|Джерри Врбэнович
|KO (удары)
|WEC 8
|
|align=center| 1
|align=center| 0:12
|Лемур, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 3—2
|Пол Бентелло
|KO (удары)
|KOTC 18
|
|align=center| 2
|align=center| 1:24
|Рино, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 3—1
|Дэн Бобиш
|Сабмишном	(удары)
|KOTC 13
|
|align=center| 1
|align=center| 3:25
|Рино, США
|
|-
|Победа
|align=center| 3—0
|Нейт Руссак
|Сабмишном	(удары)
|Gladiator Challenge 9
|
|align=center| 1
|align=center| 2:39
|Сан-Джасинто, США
|
|-
|Победа
|align=center| 2—0
|Кауа Капихеа
|KO (удары)
|Night of the Knockout 2
|
|align=center| 2
|align=center| N/A
|Бойсе, США
|
|-
|Победа
|align=center| 1—0
|Эндрю Бойл
|Техническим нокаутом	(удары)
|Night of the Knockout 1
|
|align=center| 1
|align=center| 1:30
|Бойсе, США
|

См. также 
 Смешанные боевые искусства
 Ultimate Fighting Championship

Бойцы смешанных единоборств США
Выпускники Университета Восточного Орегона